Tóth är ett vanligt ungerskt efternamn. Det kan avse:

Personer
Personer utan angiven nationalitet är från Ungern
 Alex Toth (1928–2006), amerikansk serieskapare
 Annamária Tóth (född 1945), femkampare
 Balázs Tóth (född 1981), fotbollsspelare
 Beatrix Tóth (född 1967), handbollsspelare
 Béla Tóth (1857–1907), publicist och novellförfattare
 Borbála Tóth Harsányi (född 1946), handbollsspelare
 Dávid Tóth (född 1985), kanotist
 Géza Tóth (1932–2011), tyngdlyftare
 Imre Tóth (född 1985), roadracingförare
 István Tóth (född 1951), brottare
 István Tóth (kanotist) (aktiv 1982–1985)
 Kálmán Tóth, flera personer
 Kálmán Tóth (författare) (1831–1881)
 Kálmán Tóth (fotbollsspelare) (född 1944)
 Krisztina Tóth (född 1967), poet och författare
 Matej Tóth (född 1983), slovakisk kappgångare
 Noémi Tóth (född 1976), ungerk-italiensk vattenpolospelare
 Robert Toth (född 1969), svensk illustratör, serietecknare och bloggare

Geografi
 Mount Toth, berg i Antarktis

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn
Efternamnsförgreningssidor